Ethos steht für:
 Ethos (moralisch und rhetorisch), in der griechischen Sprache und Philosophie: Charakter, Geist, Sitte
 Ethos (Stiftung), eine Schweizer Stiftung
 Ethos (Zeitschrift), eine christliche Zeitschrift
 Ethos (Band), eine US-amerikanische Progressive-Rock-Band

EThOS steht für:
 EThOS  (Website), Electronic Theses Online Service der British Library

ETHOS steht für:
 ETHOS, Europäische Typologie der FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung. 

Siehe auch:
 ETOS

Abkürzung